HMS Landsort kan syfta på:

 – en minsveparei svenska flottan sjösatt år 1937
 – ettminröjningsfartyg i svenska flottan sjösatt år 1982

Se även
Landsort-klass – en serie av sju minröjningsfartyg i svenska flottan som är byggda mellan åren 1983 och 1992 
Landsort